Brundin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1089 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Brundin
 Anna-Lena Brundin, även Bergelin (född 1959), komiker, skådespelare och författare
 Bo Brundin (1937–2022), skådespelare
 Ernst Brundin (1902–1971), målare och grafiker
 Folke Brundin, flera personer
 Folke Brundin (ingenjör) (1897–1978), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Folke Brundin (musiker) (1908–1962), kyrkomusiker
 Folke Brundin (roddare) (född 1963), olympier
 Gerdt Brundin (1901–1996), ämbetsman
 Gertrud Brundin (1937–1982), radiojournalist och informationschef
 Gunnar Brundin (1872–1958), präst och författare
 Hanna Brundin (1914–2000), konstnär
 Inger Brundin, senare Heinerborg (1951–1993), kristen sångare
 Lars Brundin (1907–1993), entomolog, professor
 Leif Brundin (1921–2001), justitieråd
 Lena Brundin (född 1937), skådespelare
 Lennart Brundin (1909–1984), arkitekt
 Lou Brundin (född 1959), neurolog
 Michael Brundin (född 1965), fotbollsspelare
 Nils Brundin (1909–1982), friidrottare och metallurg
 Olof Brundin (1961–2018), journalist
 Otto Brundin (1893–1984), psykiater
 Paul Brundin (1924–1974), politiker, högerman
 Pär Brundin (född 1972), regissör och skådespelare
 Sven Brundin (född 1966), ståuppkomiker
 Sven Brundin (konstnär) (1884–1963), inköpschef och konstnär

Insektsnamn givna efter Lars Brundin
 Brundins grusvinge, skalbaggsart
 Brundinia, släkte av skalbaggar
 Brundiniella, släkte av tvåvingar

Källor

Svenska efternamn